Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1930 года прошли с 15 марта по 5 апреля в Гаване, Куба. В соревнованиях приняло участие 606 спортсменов из 9 стран (Коста-Рика, Куба, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Ямайка, Мексика, Панама и Пуэрто-Рико).

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales más antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
1930 год в спорте
Март 1930 года
Апрель 1930 года
1930 год на Кубе
Международные спортивные соревнования в Гаване